Дмитрий Миллер:
 Миллер, Дмитрий Артурович (род. 1972) — российский актёр.
 Миллер, Дмитрий Георгиевич (1942—2016) — советский и российский виолончелист, солист оркестра Большого театра, Заслуженный артист РСФСР (1986).
 Миллер, Дмитрий Петрович (1863—1913) — русский историк, краевед, беллетрист.